Лорд Элфинстоун — наследственный титул в системе Пэрства Шотландии.

История 
Титул лорда Элфинстоуна был создан королём Шотландии Яковом IV Стюартом 14 января 1510 года для сэра Александра Элфинстоуна из Элфинстоуна (ум. 1513), который через три годы погиб в битве с англичанами при Флоддене. Ему наследовал его сын, Александр Элфинстоун, 2-й лорд Элфинстоун (1510—1547), погибший в битве при Пинки. Его внук, Александр Элфинстоун, 4-й лорд Элфинстоун (1552—1638), служил лордом-казначеем Шотландии. Его потомок, Джон Элфинстоун, 11-й лорд Элфинстоун (1737—1813), заседал в Палате лордов Великобритании в качестве  с 1778 по 1794 год. Его преемником стал его сын, Джон Элфинстоун, 12-й лорд Элфинстоун (1764—1813), который имел чин генерал-лейтенанта британской армии, был  в Палате лордов (1803—1807) и лордом-наместником Данбартоншира (1799—1813).

Его сын, Джон Элфинстоун, 13-й лорд Элфинстоун (1807—1860), заседал в Палате лордов в качестве  (1833—1834, 1847—1849), а также занимал посты губернатора Мадраса (1837—1842) и Бомбея (1853—1860). В 1859 году для него был создан титул барона Элфинстоуна из Элфинстоуна в графстве Стерлинг (Пэрство Соединённого королевства). Тем не менее, после его смерти в 1860 году титул барона Элфинстоуна угас. Ему наследовал его кузен, Джон Элфинстоун, 14-й лорд Элфинстоун (1819—1861). Он был сыном адмирала достопочтенного Чарльза Элфинстоуна Флеминга (1774—1840), второго сына 11-го лорда Элфинстоуна.

В 1861 году после смерти Джона Элфинстоуна лордство унаследовал его троюродный брат, Уильям Элфинстоун, 15-й лорд Элфинстоун (1828—1893). Он был внуком достопочтенного Уильяма Элфинстоуна, третьего сына 10-го лорда Элфинстоуна. 15-й лорд Элфинстоун заседал в Палате лордов в качестве  с 1867 по 1885 год и занимал пост лорда в ожидании в консервативных правительствах Бенджамина Дизраэли (1874—1880) и лорда Солсбери (1885—1886, 1886—1889). В 1885 году для него был создан титул барона Элфинстоуна из Элфинстоуна в графстве Хаддингтон в звании пэра Соединённого королевства. Лорды Элфинстоуны заседали в Палате лордов Великобритании до принятия Палатой лордов акта 1999 года, когда были лишены автоматического места в верхней палате парламента.

В 1893 году ему наследовал его сын, Сидни Элфинстоун, 16-й лорд Элфинстоун (1869—1955). В 1910 году он женился на , второй дочери Клода, графа Стратмора, и старшей сестре Елизаветы Боуз-Лайон, супруги короля Великобритании Георга VI и матери королевы Елизаветы II. Ему наследовал его сын, Джон Элфинстоун, 17-й лорд Элфинстоун (1914—1975). 12 июня 1940 года он попал в немецкий плен, в 1944—1945 годах находился в лагере для военнопленных офицеров в Кольдице (Oflag IV-C). После его смерти в 1975 году титул унаследовал его племянник, Джеймс Элфинстоун, 18-й лорд Элфинстоун (1953—1994).

По состоянию на 2014 год носителем титула являлся сын последнего, Александр Элфинстоун, 19-й лорд Элфинстоун (род. 1980), который в 1994 году в возрасте 14 лет сменил своего дядю. Он также является главой клана Элфинстоун. Лорд Элфинстоун третий кузен принца Уильяма, герцога Кембриджского.

Также известны несколько представителей семьи Элфинстоун. Это Джеймс Элфинстоун, 1-й лорд Балмерино (1553—1612), младший сын 3-го лорда Элфинстоуна. Его младший сын Джеймс Элфинстоун (ок. 1590—1669) стал 1-м лордом Копаром. Другим членом семьи был Джордж Элфинстоун, виконт Кейт (1746—1823). Он был пятым сыном Чарльза, 10-го лорда Элфинстоуна. Единственная дочь лорда Кейта, леди Маргарет Меркер Кейт (1788—1867), которая после смерти отца унаследовала два титула баронессы Кейт. В 1837 году она также получил титул леди Нэрн (в настоящее время этот титул носит виконты Мерси).

Семейная резиденция — Уитберри-хаус, рядом с Тайнингхэймом, Восточный Лотиан.

Лорды Элфинстоун (1510), Бароны Элфинстоун (1885) 
 1510—1513:  (ум. 9 сентября 1513), сын сэра Джона Элфинстоуна
 1513—1547: Александр Элфинстоун, 2-й лорд Элфинстоун (22 мая 1510 — 10 сентября 1547), единственный сын предыдущего
 1547—1602: Роберт Элфинстоун, 3-й лорд Элфинстоун (9 сентября 1530 — 18 мая 1602), сын предыдущего
 1602—1638: Александр Элфинстоун, 4-й лорд Элфинстоун (28 мая 1552 — 11 января 1638), старший сын предыдущего
 1638—1648: Александр Элфинстоун, 5-й лорд Элфинстоун (13 ноября 1577 — 27 августа 1648), сын предыдущего
 1548—1654: Александр Элфинстоун, 6-й лорд Элфинстоун (ум. 26 октября 1654), сын Джеймса Элфинстоуна и внук Александра, 4-го лорда Элфинстоуна
 1654—1669: Александр Элфинстоун, 7-й лорд Элфинстоун (30 марта 1647 — 11 мая 1669), старший сын предыдущего
 1669—1718: Джон Элфинстоун, 8-й лорд Элфинстоун (28 августа 1649 — 24 марта 1718), младший брат предыдущего
 1718—1757: Чарльз Элфинстоун, 9-й лорд Элфинстоун (14 апреля 1676 — 20 февраля 1757), пятый сын предыдущего
 1757—1781: Чарльз Элфинстоун, 10-й лорд Элфинстоун (6 августа 1711 — 2 апреля 1781), сын предыдущего
 1781—1813: Джон Элфинстоун, 11-й лорд Элфинстоун (26 января 1737 — 19 августа 1813), сын предыдущего
 1813—1813: Генерал-лейтенант Джон Элфинстоун, 12-й лорд Элфинстоун (1764 — 2 мая 1813), сын предыдущего
 1813—1860:  (23 июня 1807 — 19 июля 1860), единственный сын предыдущего
 1860—1861: Подполковник Джон Элфинстоун-Флеминг, 14-й лорд Элфинстоун (11 декабря 1819 — 13 января 1861), единственный сын адмирала достопочтенного Чарльза Элфинстоуна-Флеминга (1774—1840), внук 11-го лорда Элфинстоуна
 1861—1893:  (18 ноября 1828 — 18 января 1893), старший сын подполковника Джеймса Драммонда Фуллертона Элфинстоуна (1788—1857), четвертого сына достопочтенного Уильяма Фуллертона-Элфинстоуна, третьего сына Чарльза Элфинстоуна, 10-го лорда Элфинстоуна
 1893—1955:  (27 июля 1869 — 28 ноября 1955), второй сын предыдущего
 1955—1975:  (22 марта 1914 — 15 ноября 1975), старший сын предыдущего
 1975—1994: Джеймс Элфинстоун, 18-й лорд Элфинстоун, 4-й барон Элфинстоун (22 апреля 1953 — 19 декабря 1994), единственный сын преподобного Эндрю Чарльза Виктора Элфинстоуна (1918—1975), племянник предыдущего
 1994 — настоящее время:  (род. 15 апреля 1980), старший сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Яго Александр Элфинстоун, мастер Элфинстоун (род. 19 августа 2011), старший сын предыдущего.

См. также 
 Клан Элфинстоун
 Джордж Элфинстоун, виконт Кейт
 Лорд Балмерино
 Лорд Нэрн

Ссылки 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Eds.: Charles Kidd, David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Page 
 thepeerage.com

Элфинстоун
Персоналии:Ист-Лотиан